Municípios brasileiros
Maceió — município brasileiro e a capital do estado de Alagoas

Outras localidades
Maceió (Niterói) — bairro de Niterói, estado do Rio de Janeiro
Maceió (praia) — praia de Camocim, estado do Ceará
Pontal de Maceió — praia de Fortim, estado do Ceará
Maceió (riacho) — riacho de Fortaleza, estado do Ceará

Outros usos
Maceió (hidrografia) — espécie de laguna formada quando a barra de um rio freia sua foz
Maceió (navio) — navio mercante brasileiro afundado na Primeira Guerra Mundial
Maceió (corveta) — corveta de madeira operada pela Armada Imperial Brasileira de 1821 a 1827

Desambiguações de topônimos